HPE kan verwijzen naar:
 Hewlett Packard Enterprise, een multinational in IT-dienstverlening
 Holoprosencefalie, een geboortedefect